Anagnina – stazione della metropolitana di Roma
 Strada statale 511 Anagnina – strada provinciale della provincia di Roma
 Via Anagnina – strada di Roma